Coline Mattel (ur. 3 listopada 1995 w Sallanches) − francuska skoczkini narciarska, brązowa medalistka olimpijska z 2014, brązowa medalistka mistrzostw świata z 2011, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów (medale złoty, dwa srebrne i brązowy w konkursach indywidualnych oraz srebrny i brązowy w konkursach drużynowych), trzecia zawodniczka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2012/2013.

W marcu 2018 zakończyła karierę sportową.

Przebieg kariery 
Zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym kobiet w Schonach w wieku jedenastu lat. Jako dwunastolatka wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio i zajęła 18. miejsce. Dwa lata później w Szczyrbskim Jeziorze zdobyła brązowy medal. W pierwszym w historii konkursie skoków narciarskich kobiet na mistrzostwach świata w Libercu zajęła 5. miejsce. Na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten w 2010 zajęła 2. miejsce. W klasyfikacji końcowej Pucharu Kontynentalnego kobiet w sezonie 2009/2010 zajęła 14. miejsce.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer stanęła na podium, zajmując 2. miejsce, w wyniku oddanych skoków na odległości 92 m i 87 m.

9 grudnia 2012 po raz pierwszy wygrała zawody Pucharu Świata. W Soczi skoczyła 98,5 m i 92 m. W tym samym sezonie zajęła drugie miejsce w Ramsau i dwukrotnie trzecie w Schonach oraz Hinterzarten.

24 stycznia 2013 na mistrzostwach świata juniorów w Libercu zajęła czwarte miejsce, mimo że po pierwszej serii była trzecia. Drużynowo Francuzki zdobyły srebrny medal. 2 lutego 2013 w Sapporo ponownie wygrała zawody Pucharu Świata. W jednoseryjnym konkursie wyprzedziła Jacqueline Seifriedsberger oraz Anette Sagen po skoku na odległość 93 m.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Starty na mistrzostwach świata - szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1995
Francuskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Francuscy medaliści olimpijscy